Farrenkopf bezeichnet:

 Farrenkopf (Hausach) („Rigi des mittleren Schwarzwalds“), Erhebung im mittleren Schwarzwald in der Nähe von Hausach im Kinzigtal

Farrenkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Farrenkopf (* 1966), deutscher Historiker